La denominación Estación de Barakaldo puede corresponder a:

 Una estación del metro de Bilbao: Estación de Barakaldo (Metro de Bilbao).
 Una estación de la red de Cercanías de Renfe en Bilbao: Estación de Desierto-Baracaldo.